Сида:

 Сида () — род растений из семейства мальвовых.
 Сиды () — род ветвистоусых ракообразных.

Топонимы
 Сида () — библейский приморский город в Памфилии с гаванью и храмом Минервы, некогда был столицей Памфилии.
 Сида — село в Галском районе Абхазии.

Фамилия
 Сида, Ёрико (род. 1935) — японская легкоатлетка.